Марио — мужское итальянское имя.

Другое 
 Mario (серия игр)
 Марио — персонаж видеоигр Mario Bros.
 Супербратья Марио (фильм)
 Марио — американский певец.

См. также 
 Mari0 — фанатская компьютерная игра 2012 года.